Яковичи — название населённых пунктов:
 
 Белоруссия
 Яковичи — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Яковичи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Яковичи — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 
 Украина
 Яковичи — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.